Eldred ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eldred (Florida), im St. Lucie County
 Eldred (Illinois), im Greene County
 Eldred (Kansas), im Barber County
 Eldred (Minnesota), im Polk County
 Eldred (New York), im Sullivan County
 Eldred (Pennsylvania), im McKean County
 Eldred Center, im Warren County, Pennsylvania

Personen:
 Eric Eldred, Hauptkläger im US-amerikanischen Gerichtsverfahren Eldred gegen Ashcroft

Sonstiges:
 Eldred-Gletscher, Gletscher auf King George Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Eldred Point, Landspitze an der Ruppert-Küste des Marie-Byrd-Lands, Antarktika